Тотоапан има више значења:

 Тотоапан (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тотоапан (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику